Hrvatska straža (stranka), politička stranka u Hrvatskoj
Hrvatska straža (dnevni list, Zagreb), hrv. dnevnik iz Zagreba
Hrvatska straža (München), glas Hrvatskog oslobodilačkog pokreta u Europi i SAD-u 
Hrvatska straža (Varaždin), hrv. politički tjednik iz Varaždina
Hrvatska straža (tjednik, Zagreb), hrv. katolički tjednik iz Zagreba
Hrvatska straža za kršćansku prosvjetu, mjesečnik za kršćansku filozofiju; izlazio u Krku 1903. – 1910.